Li Ming (actriu)
 Li Ming (artista)
 Leon Lai actor i cantant de Hong Kong
 Li Ming (futbolista, nascut el 1971)
 Li Ming (futbolista, nascut el 1975)
 Li Ming (músic)